Villa Unión, città dell'Argentina nella provincia di La Rioja
Villa Unión, località argentina nella provincia di Santiago del Estero

Villa Unión, municipio del Messico nello Stato di Coahuila
Villa Unión, municipio del Messico nello Stato di Sinaloa